Europsko prvenstvo u vaterpolu za žene – Budimpešta 2020. 17. je izdanje ovog natjecanja koje je održano u Budimpešti od 12. do 25. siječnja 2020. godine. Branitelj naslova bila je reprezentacija Nizozemske. Treći put se ženski turnir održao u Budimpešti, nakon 2001. i 2014. godine. Hrvatska je nastupila treći put zaredom, a ukupno četvrti put u povijesti. Svoj drugi naslov u povijesti, prvi nakon 2014. godine, osvojila je reprezentacija Španjolske.

Sastavi 

  Hrvatska – Alexandra Ratković, Dina Lordan, Petra Bukić, Emmi Miljković, Matea Skelin, Domina Butić, Ivana Butić, Ema Carević, Ana Miroslavić, Mia Topić, Julija Božan, Bruna Barišić, Natasha Trojan Jimenez; izbornik Marijo Ćaleta

Turnir 

Ždrijeb skupina održan je 22. listopada 2019. godine.

Skupina A 

12. siječnja 2020.

13. siječnja 2020.

15. siječnja 2020.

17. siječnja 2020.

19. siječnja 2020.

Skupina B 

12. siječnja 2020.

13. siječnja 2020.

15. siječnja 2020.

17. siječnja 2020.

19. siječnja 2020.

Izbacivanje

Povezani članci 

 Europsko prvenstvo u vaterpolu – Budimpešta 2020.

Izvori 

Europska vaterpolska prvenstva
 2020